Hagiografia: Sant Cristòfol màrtir o Sant Cristòfol del porquet, màrtir cristià
 Entitats de població:
 Sant Cristòfol (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Sant Cristòfol de la Donzell, nucli de població al municipi de la Baronia de Rialb, al Segre Mitjà 
 Sant Cristòfol de la Vall o Sant Cristòfol de Llimiana, poble al terme municipal de Gavet de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà 
 Sant Cristòfol (Campdevànol), nucli de població al municipi de Campdevànol, al Ripollès
 Sant Cristòfol (Castellbell i el Vilar), nucli de població al municipi de Castellbell i el Vilar, al Bages
 Sant Cristòfol (Corbera de Llobregat), nucli de població al municipi de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat
 Sant Cristòfol (Llambilles), nucli de població al municipi de Llambilles, al Gironès
 Sant Cristòfol (Santa Eulàlia de Ronçana), nucli de població al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)
 Sant Cristòfol de la Donzell, nucli de població al municipi de la Baronia de Rialb, a la Noguera
 Sant Cristòfol de la Vall, nucli de població al municipi de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà
 Sant Cristòfol les Fonts, nucli de població al municipi d'Olot, a la Garrotxa
 Sant Cristòfol (Torrefeta i Florejacs), muntanya situada al municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra)
 Edificis: 
 Sant Cristòfol de Boldís Jussà, església parroquial de Boldís Jussà (Lladorre, Pallars Sobirà)
 Ermita de Sant Cristòfol, diversos indrets 
 Sant Cristòfol del Bosc, església al municipi de Llambilles, Gironès 
 Sant Cristòfol (els Hostalets de Pierola), ermita al terme municipal dels Hostalets de Pierola (Anoia) 
 Sant Cristòfol de Gualba, església de Gualba (Vallès Oriental) 
 Sant Cristòfol de la Granada, església parroquial al nucli de la Granada (Alt Penedès)
 Sant Cristòfol de la Rabassa, església de Sant Guim de Freixenet (Segarra)
 Sant Cristòfol de Busa, església parroquial del nucli de Busa (Navès, Solsonès)
 Sant Cristòfol de Corbera, capella de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Sant Cristòfol de Claverol, església parroquial de Claverol, pertanyent al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Sant Cristòfol de Tavertet 
 Sant Cristòfol dels Horts, església al municipi d'Albanyà (Alt Empordà)
 Sant Cristòfol de Fonolleres, edifici religiós al municipi de Parlavà (Baix Empordà)
 Sant Cristòfol de Montpedrós o d'Hortoneda, ermita romànica al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Sant Cristòfol de Monteugues, ermita romànica entre La Garriga i El Figaró (Vallès Oriental), prop del Tagamanent i del Pla de la Calma
 Sant Cristòfol de Pallars o Sant Cristòfol de les Tempestes, ermita romànica al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)
 Far de Sant Cristòfol, far de Vilanova i la Geltrú
 Miscel·lània: Sant Cristòfol de les Fonts'''